Тиха може бити:

 Тиха, старогрчка богиња среће
 Тиха (Нови Јичин), насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република